The Punisher: The Album é o álbum da trilha sonora do filme The Punisher (versão portuguesa: O Vingador, lançado no Brasil como O Justiceiro), lançado dia 23 de Março de 2004. O álbum contém dezenove faixas de vários artistas.

Faixas 

"Step Up" por Drowning Pool
"Bleed" por Puddle of Mudd
"Slow Motion" por Nickelback
"Never Say Never" por Queens of the Stone Age
"Broken" por Seether feat. Amy Lee
"Finding Myself" por Smile Empty Soul
"Lost in a Portrait" por Trapt
"Still Running" por Chevelle
"Ashes to Ashes" por Damageplan feat. Jerry Cantrell
"Sold Me" por Seether
"Eyes Wired Shut" por Edgewater
"Slow Chemical" por Finger Eleven
"The End Has Come" por Ben Moody feat. Jason Miller & Jason Jones
"Piece by Piece" por Strata
"Bound to Violence" por Hatebreed
"Sick" por Seven Wiser
"Complicated" por Submersed
"Time for People" por Atomship
"In Time" por Mark Collie

Álbuns de 2004
Álbuns de vários artistas
Bandas sonoras de filmes